Kosel kan syfta på:

Geografi

Nordmakedonien 

 Kosel (ort), Ohrid,

Polen 

 Koźle (del av en befolkad plats), Opole vojvodskap, Powiat kędzierzyńsko-kozielski, 
 Koźla, ort, Lubusz vojvodskap, Powiat zielonogórski,

Tyskland 

 Kosel, Schleswig-Holstein, kommun, Schleswig-Holstein, 

Robotskapade Polenförgreningar